Пелтон () — английская фамилия.

Известные носители 
  (1881—1961) — американская художница, чьи работы входят в частности в собрание Музея американского искусства Уитни.
  (1824—1890) — американский политик, член Палаты представителей (1855—1857).
  — американский предприниматель, генеральный директор авиастроительной компании Cessna (2004—2011) и Ассоциации экспериментальных летательных аппаратов (с 2015).
 Пелтон, Джозеф — американский физик и инженер, специалист по прикладным космическим исследованиям, лауреат Литературной премии Юджина Эмме Американского астронавтического общества (1983) и международного приза премии Артура Кларка Британского межпланетного общества (2013).
  (1829—1908) — американский инженер-гидроэлектрик, изобретатель ковшовой турбины, обладатель медали Эллиотта Крессона Института Франклина в области инженерии (1895).
  (род. 1993) — американская пловчиха, чемпионка Панамериканских игр по плаванию на 200 м на спине и в эстафетах 4×100 м и 4×200 м вольным стилем (2011).